Карл Хартль (; ,  — , ) — австрийский кинорежиссёр.

Биография 
Карьера Хартля в кино началась в 1919 году, когда он был принят ассистентом венгерского режиссёра Александра Корды. В 20-е годы вместе с Кордой Хартль перебрался в Берлин и до середины 20-х годов работал у него директором картин. В 1926 году Хартль вернулся в Вену и поступил на работу директором картин у Густава Учицкого.

С начала 1930-х годов Хартль работал на киностудии UFA и вместе с Луисом Тренкером снял «Горы в огне» (1931). Затем он пробовал себя в других жанрах, например, комедии «Графиня Монте-Кристо» (1932) с Бригиттой Хельм и Густафом Грюндгенсом и фильме о лётчиках «Ф. П.1 не отвечает» с участием Ханса Альберса, Петера Лорре, Пауля Хартмана и Сибиллы Шмиц. Научно-фантастический фильм Хартля «Золото» 1934 года считается одним из лучших в своём жанре. Карл Хартль — режиссёр знаменитой криминальной комедии «Человек, который был Шерлоком Холмсом» (1937). После аншлюса Австрии в 1938 году Хартль получил должность директора картины на киностудии Wien-Film и в это время мало занимался режиссурой.

После 1945 года Хартль вернулся к режиссёрской деятельности. 3 июля 1947 года он организовал в Зальцбурге компанию Neue Wiener Filmproduktionsgesellschaft. Самым прославленным фильмом Хартля стал «Ангел с трубой» 1949 года, собравший многих звёзд австрийского кинематографа — Паулу Вессели, Аттилу и Пауля Гёрбигеров, Оскара Вернера, Марию Шелл.

Карл Хартль был женат на актрисе Марте Харелль. Похоронен на Хитцингском кладбище в Вене рядом с супругой.

Фильмы 
 1931: Горы в огне — Berge in Flammen
 1932: Der Prinz von Arkadien
 1932: Ф. П.1 не отвечает — F.P.1 antwortet nicht
 1934: Золото — Gold
 1934: So endete eine Liebe
 1935: Der Zigeunerbaron
 1937: Ritt in die Freiheit
 1937: Человек, который был Шерлоком Холмсом — Der Mann, der Sherlock Holmes war
 1942: Кого любят боги — Wen die Götter lieben
 1949: Ангел с трубой — Der Engel mit der Posaune
 1951: Der schweigende Mund
 1952: Haus des Lebens
 1955: Reich mir die Hand, mein Leben
 1956: Rot ist die Liebe

Примечания

Ссылки 

 
 Austria-Forum 

Кинорежиссёры Австрии
Кинопродюсеры Австрии
Похороненные на Хитцингском кладбище